Jasper de Jong (judoka), Nederlands judoka
 Jasper de Jong (jurist), Nederlands rechter, senior raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam